Con la Parola Pandion ci si può riferire a:

 Pandion, genere di uccelli della famiglia Pandionidae, a cui appartiene il falco pescatore (Pandion haliaetus), un  rapace molto diffuso in Italia.
 Alfa Romeo Pandion, concept car realizzata dalla carrozzeria italiana Bertone per i 100 anni Alfa Romeo ispirata proprio al rapace Pandion haliaetus.